Демократска странка Црне Горе може бити:

 Демократска странка, бивша политичка партија у Црној Гори, основана 1990. године
 Српска демократска странка Црне Горе, бивша политичка партија, основана 1992. године
 Народна демократска странка (Црна Гора), бивша политичка партија, основана 1992. године
 Демократска странка Црне Горе (2006), бивша политичка партија, основана 2006. године
 Демократска странка јединства, политичка партија у Црној Гори, основана 2006. године
 Демократска Црна Гора (странка), политичка партија, основана 2015. године